Geron ist der Familienname folgender Personen:

 Ema Geron (1920–2011), bulgarisch-israelische Sportpsychologin
 Mathias Geron (~1500–1570), deutscher Maler und Holzschnitzer, alte Schreibweise des Familiennamens, siehe Matthias Gerung

Geron steht für:
 den deutschen Titel eines kanadischen Films von Bruce LaBruce aus dem Jahr 2013, Originaltitel: Gerontophilia
 Nereus, Bezeichnung für den Meeresgott der griechischen Mythologie